El término Stella puede referirse a:

 Stella, una película de 1943 dirigida por Benito Perojo. 
 Stella, una película de 1990 dirigida por John Erman.
 Stella, una película francesa de 2008.
 Stella, serie de televisión iniciada en 2012 y finalizada en 2013.
 Stella, un satélite artificial de Francia.
 Stella, una banda pop de México.
 Stella, un barrio de Nápoles.